Il doppio  del Città di Caltanissetta 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

David Marrero e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Daniele Bracciali e Simone Vagnozzi hanno battuto in finale 3–6, 7–6(2), [10–7] Daniele Giorgini e Adrian Ungur.

Teste di serie

  Daniele Bracciali /  Simone Vagnozzi (campioni)
  Travis Rettenmaier /  Lovro Zovko (primo turno)

  Denis Gremelmayr /  Rogier Wassen (semifinali)
  Hans Podlipnik Castillo /  Max Raditschnigg (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Città di Caltanissetta 2011